Cabanès se poate referi la:

Cabanès, Aveyron, comună în departamentul Aveyron din sudul Franței.
Cabanès, Tarn, comună în departamentul Tarn din sudul Franței.